Mark X steht für:

 Mark X (Panzer), britischer Panzer
 Jaguar Mark X, Pkw-Modell